Brabandt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Wilhelm Brabandt (Anton Wilhelm Brabant; 1708–1750), deutscher Goldschmied in Celle
 Henning Brabandt (Henning Brabant; Henning Braband; um 1550–1604), deutscher Jurist, Braunschweiger Bürgerhauptmann und herzoglicher Hofprokurator
 Johann Ernst Brabandt (Johann Ernst Braband; Johann Ernst Brabant; 1624–nach 1709), deutscher Münz- und Stempelschneider sowie Gold- und Silberschmied
 Tobias Brabandt (1682–1730), deutscher Münzeisenschneider und Münzmeister
 Ursula Brabandt (* 1949), deutsche Kommunalpolitikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Braband
 Brabant